Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Габріелу Сабатіні з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Забіне Гак (чвертьфінал)
  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)
  Лейла Месхі (3-тє коло)
  Джинджер Гелгесон (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
  Майке Бабель (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1994
Тур WTA 1994